Pedro Romo se puede referir a:

 Pedro Romo, futbolista ecuatoriano.
 Pedro Romo, actor mexicano.